Alain Reist, né le  à Péry, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997||HC Bienne|| LNB ||14||0||1||1||2||5||1||0||1||6
|-
|1997-1998||HC Bienne||LNB||34||2||4||6||26||12||0||1||1||0
|-
|rowspan="2"|1998-1999||HC Bienne||LNB||23||0||2||2||17||8||0||0||0||0
|-
|CP Berne||Elite Jr. A ||6||1||1||2||4||5||0||2||2||0
|-
|1999-2000||SC Rapperswil-Jona||LNA||45||0||1||1||20||9||0||0||0||0
|-
|2000-2001||SC Rapperswil-Jona||LNA||44||1||17||18||28||4||0||1||1||8
|-
|2001-2002||SC Rapperswil-Jona||LNA||44||5||5||10||47||5||0||0||0||4
|-
|2002-2003||Kloten Flyers||LNA||44||2||5||7||49||5||0||0||0||0
|-
|2003-2004||Kloten Flyers||LNA||48||2||7||9||32||5||0||2||2||6
|-
|2004-2005||Lausanne HC||LNA||43||1||10||11||51||12||1||4||5||12
|-
|2005-2006||Lausanne HC ||LNB||42||8||10||18||53||12||1||3||4||18
|-
|2006-2007||HC Fribourg-Gottéron||LNA||43||1||1||2||71||4||0||0||0||2
|-
|2007-2008||HC Fribourg-Gottéron||LNA||50||0||4||4||34||11||0||1||1||6 
|-
|2008-2009||HC Fribourg-Gottéron||LNA||48||3||6||9||30||11||0||0||0||6
|-
|2009-2010||ZSC Lions||LNA|| 38|| 3 || 3 || 6 || 22 || 7 || 0 || 0 || 0 ||20 
|-
|2010-2011||Lausanne HC||LNB||44||3||7||10||50||17||0||2||2||4
|-
|2011-2012||Lausanne HC||LNB||43||2||8||10||53|| 14||0 ||1 ||1 ||28
|-
|2012-2013||Lausanne HC||LNB||43||1||9||10||16|| 21||0 ||1 ||1 ||31
|-
|2013-2014||Lausanne HC||LNA||34||0||0||0||31|| 3||0 ||0 ||0 ||0

|481||18||59||77||415||76||1||8||9||64

|243||16||41||57||217||89||2||8||10||87

|1997 || CE -18 ans||6||0||0||0||2||
|-
|1998 || CM -20 ans||7||0||1||1||2||
|-
|1999 || CM -20 ans||6||0||0||0||0||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en  décembre 1979
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du ZSC Lions
Défenseur de hockey sur glace